Elektrostatische ontlading
 Emergency Shut Down, zie Noodstop (doorverwijspagina)
 Environmental sex determination, zie temperatuurafhankelijke geslachtsbepaling
 Enlightened Sound Daemon, programmatuur voor geluid in het Linux-besturingssysteem
 Ecosysteemdienst, een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt geleverd

Organisaties en instellingen 
 Kollo (oorspronkelijk Elektroschmelzwerk Delfzijl, ESD), een fabrikant van siliciumcarbide
 East Side Digital, een uitgeverij van digitale geluidsdragers
 Edizioni Studio Domenicano, een Italiaanse uitgever van religieuze en filosofische boeken
 Salomon Brothers Emerging Markets Debt Fund Inc., een bedrijf, op de New Yorkse beurs genoteerd als ESD
 Station Enschede Kennispark, een Nederlands treinstation met afkorting Esk, voorheen Enschede Drienerlo met de afkorting Esd
 Station Elmstead Woods, een station in de Londense wijk Bromley, met stationscode ESD